Luis Suárez (1916–1991) kubai baseballjátékos
 Luis Suárez (1924) spanyol történész
 Luis Suárez (1935) Európa-bajnok spanyol labdarúgó
 Luis Suárez (1959) kolumbiai labdarúgó, edző
 Luis Suárez (1987) uruguayi labdarúgó